Шотте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шотте, Романи (род. 1997) — бельгийская модель, обладательница звания Мисс Бельгия 2017.
 Шотте, Эммануэль (род. 1958) — французский актёр.